

Toponyme

La Conception, municipalité des Laurentides au Québec.

La Conception, quartier de Marseille.
 La Conception, quartier de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

Géographie 
 Baie de la Conception, baie du Canada situé au nord-est de la Terre-Neuve.
 Baie de Concepción, baie du Chili

Homonymie de toponyme